oude naam van Namibe (stad), in Angola
Mossâmedes, gemeente in Brazilië